Нишский договор (, ) — мирный договор, заключённый 3 октября 1739 между Российской и Османской империями и шедший в дополнение к Белградскому мирному договору, завершившему русско-турецкую войну 1735—1739 годов.

Содержание договора 
Русско-турецкая война должна была помочь России выйти к Чёрному морю, однако все успехи русских войск в сражениях против Турции и Крымского ханства были нивелированы поражениями войск Габсбургской монархии. Вследствие этого а в Белграде был подписан Белградский мирный договор. Согласно Белградскому миру, Австрия потеряла Северную Сербию, Северную Боснию и Олтению, уступив её Турции. Россия же получила Азов и небольшие земли между Днепром и Доном, но не добилась права иметь военный флот в Чёрном и Азовском морях. Турецкий султан же признал австрийского императора защитником всех христиан — подданных Османской империи, хотя Россия пыталась также заполучить это звание.

В дополнение к Белградскому мирному договору между Россией и Турцией был заключён Нишский договор, согласно которому Россия подтвердила свой полный отказ от претензий на земли Причерноморского региона (в том числе Крым и Молдавию), но получила право создать коммерческий порт в Азове и обязалась не возводить в порту никаких военных сооружений и укреплений.

Примечания

Литература 
 
 S. J. Shaw (1976), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Vol.1 Empire of gazis, Cambridge Universiy Press, pp. 245.

Русско-турецкая война (1735—1739)
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Османской империи
Мирные договоры XVIII века
1739 год
События 3 октября
Договоры по алфавиту
Октябрь 1739 года
Османская Сербия